Il Capriano del Colle rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Brescia, in particolare nei comuni di Capriano del Colle, Poncarale, Flero.

Storia 
Sulle colline che circondano Capriano del Colle, in un'area di soli 25 ettari, stretta tra gli insediamenti industriali, si producono da secoli vini molto pregiati.

Nel 1980 nasce la Denominazione di Origine Controllata (DOC) Capriano del Colle.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino
odore: vinoso, gradevole, caratteristico.
sapore: sapido, asciutto, aromatico, con eventuale percezione di legno.

Abbinamenti
Primi piatti saporiti, carni bianche speziate e carni rosse, formaggi stagionati.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Brescia  (1990/91)  750,0  
Brescia  (1991/92)  700,0  
Brescia  (1992/93)  816,0  
Brescia  (1993/94)  697,0  
Brescia  (1994/95)  999,46  
Brescia  (1995/96)  661,78  
Brescia  (1996/97)  882,14

Collegamenti esterni

Vini DOC della provincia di Brescia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Marzemino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Barbera
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Incrocio Terzi 1
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot